Епархия Пресвятой Девы Марии Ливанской — название епархий Маронитской католической церкви.

 Епархия Пресвятой Девы Марии Ливанской в Лос-Анджелесе — епархия в США;
 Епархия Пресвятой Девы Марии Ливанской в Сан-Паулу — епархия в Бразилии;
 Епархия Пресвятой Девы Марии Ливанской в Париже — епархия во Франции.